Pocahontas – poemat epicki amerykańskiej poetki Lydii Howard Sigourney, ogłoszony w tomie Pocahontas, and Other Poems w 1841. Utwór opowiada o Pocahontas. Został napisany strofą dziewięciowersową rymowaną ababccbdd.

Clime of the West! that, slumbering long and deep, 
Beneath thy misty mountains' solemn shade, 
And, lull'd by melancholy winds that sweep 
The unshorn forest and untrodden glade, 
Heard not the cry when mighty empires died, 
Nor caught one echo from oblivion's tide, 
While age on age its stormy voyage made, 
See! Europe, watching from her sea-girt shore, 
Extends the sceptred hand and bids thee dream no more. 

Zobacz też: Pocahontas (Castleman)

Przypisy

Bibliografia 
 
Amerykańskie eposy
Utwory literackie z 1841
Utwory literackie napisane strofą dziewięciowersową